Yūichi Sugita era il detentore del titolo ma è stato eliminato al secondo turno.

In finale Yosuke Watanuki ha sconfitto Frederico Ferreira Silva con il punteggio di 6-2, 6-2.

Teste di serie 

  Kaichi Uchida (semifinale)
  James Duckworth (semifinale)
  Yosuke Watanuki (campione)
  Rio Noguchi (primo turno)

  Hsu Yu-hsiou (primo turno) 
  David Ionel (quarti di finale) 
  Lý Hoàng Nam (secondo turno) 
  Dane Sweeny (primo turno)

Qualificati 

  Keisuke Saitoh (primo turno)
  Shuichi Sekiguchi (primo turno)
  Lee Duck-hee (primo turno, ritirato)

  Colin Sinclair (quarti di finale) 
  Makoto Ochi (primo turno) 
  Yuki Mochizuki (primo turno)

Lucky loser 

  James Kent Trotter (primo turno)

Wildcard 

  Shinji Hazawa (secondo turno)
  Shintaro Imai (secondo turno)

  Naoki Nakagawa (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 
 

Yokkaichi Challenger 2022